Baillie ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Turner Baillie (1932–2009), britischer Diplomat, Gouverneur von Anguilla
 Alexander Baillie (1590–1655), Abt des Schottenklosters in Regensburg
 Alexander Baillie (* 1956), britischer Cellist
 Bernhard Baillie (1673–1743), von 1721 bis 1743 Abt des Regensburger Schottenklosters
 Bill Baillie (1934–2018), neuseeländischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Charles Cochrane-Baillie, 2. Baron Lamington (1860–1940), britischer Kolonialgouverneur
 Dave Baillie (* 1928), kanadischer Gewichtheber
 Geirge Baillie (* 1921), britischer Eishockeyspieler
 George Baillie-Hamilton, 12. Earl of Haddington
 Grisell Hume Baillie (1665–1746), englische Dichterin
 Henry Baillie, britischer Ringer
 Isobel Baillie (1895–1983), schottische Sopranistin
 Jackie Baillie (* 1964), schottische Politikerin

 Joanna Baillie (1762–1851), britische Dichterin

 Kyle Baillie (* 1991), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Mackay Hugh Baillie Scott (1865–1945), englischer Architekt
 Matthew Baillie (1761–1823), schottischer Arzt, Anatom und Pathologe
 Michael Baillie, 3. Baron Burton (1924–2013), britischer Peer und Politiker
 Mike Baillie, Hochschullehrer
 Timothy Baillie (* 1979), britischer Kanute

Baillie bezeichnet:

 Baillie (Titel) (auch Ballie), einen Verwaltungstitel in Schottland
 Baillie Peak

Siehe auch:
 Bailie
 Bailey
 Bailli
 Bailly
 Baily
 Bayley